dendrit, kristal
dendrit (neneuronski)
dendrit (matematika)
dendron
dendritna stanica